«Schlumberger» puede referirse a:

Empresas 
 Schlumberger Limited (f.1926), petrolera internacional:
 Schlumberger SEED (f.1998), organización educativa de alcance comunitario sin fines de lucro, subsidiaria de Schlumberger Limited.
 Schlumberger Business Consulting (f.2004), consultoría de negocios, subsidiaria de Schlumberger.

Apellido 
 Daniel Schlumberger (1904-1972), arqueólogo francés.
 Gustave Schlumberger (1844–1929), historiador y numismático francés.
 William Schlumberger (1800-1838), ajedrecista profesional.